

Geografia
 Gallup – comune degli Stati Uniti d'America nella contea di McKinley, stato del Nuovo Messico

Persone
 Albert Gallup (1796-1851) – giurista e politico statunitense
 George Gallup (1901-1984) – statistico statunitense
 Simon Gallup (1960) – bassista britannico
 Gordon Gallup – psicologo statunitense

Altro
 Diocesi di Gallup – sede della Chiesa cattolica negli Stati Uniti d'America, suffraganea dell'arcidiocesi di Santa Fe
 Gallup (Gallup, inc.) – azienda statunitense di consulenza aziendale attiva in particolare nei sondaggi
 Gallup International Association – associazione di organizzazioni di sondaggi